„Hvalrossen” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Hvalrossen” – torpedowiec z lat 80. XIX wieku
 „Hvalrossen” – torpedowiec typu Hvalrossen z początku XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy duńskich okrętów